A370 peut faire référence à :

Aviation 
 Airbus A350 XWB : avion d'Airbus dont presse évoquera alors pendant un temps les noms d'A370 (ou A280) pour ce projet (avant que l'avion soit sorti).

Routes 
  Autoroute russe A370, (surnommée Oussouri) est une route fédérale de Russie reliant Khabarovsk à Vladivostok.
  , reliant Bristol à East Brent.